Оцимик - фамилия.
 Оцимик, Евгений Александрович - заслуженный мастер спорта России (тхэквондо)
 Оцимик, Константин Владимирович (1919 - 1963) - Герой Советского Союза